El término continente australiano puede referirse a:

Sahul, la zona continental de Oceanía;
Australia continental, la parte continental de Australia excluyendo sus islas.